HMAS Melbourne je (bilo) ime več ladij Kraljeve avstralske vojne mornarice:
 HMAS Melbourne (1912)
 HMAS Melbourne (R21)
 HMAS Melbourne (FFG05)

Melbourne